Джессор:
 Джессор — город в Бангладеш, административный центр одноимённого округа.
 Джессор — округ на западе Бангладеш, в области Кхулна.
 Джессор, Херман — известный американский архитектор, спроектировавший более 40 000 единиц кооперативного жилья в Нью-Йорке.